Нижче наведено перелік індонезійських міст за населенням.

Населення міст 
Жирним виділено: столиці Провінцій
Курсивом виділено: найбільш населені міста провінції

13 найбільших міст Індонезії (окрім міст-спутників) 

13 найбільших за населенням міст Індонезії за населенням за оцінкою 2014 року (окрім міст-спутників):